Futbolnyj klub Inhulec Petrove (ukrajinsky: Футбольний клуб «Інгулець» Петрове) je ukrajinský fotbalový klub sídlící v obci Petrove.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Inhulec s kapacitou 1 720 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2013 – FK AF Pjatychatska Volodymyrivka (Futbolnyj klub Ahrofirma Pjatychatska Volodymyrivka)
 2015 – FK Inhulec Petrove (Futbolnyj klub Inhulec Petrove)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Inhulec-2 Petrove 

Inhulec-2 Petrove je rezervní tým Inhulce Petrove. Založen byl v roce 2016. Od sezóny 2016/17 hraje ve třetí nejvyšší ukrajinské soutěži Druha liha.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2013